Архиепархия Перта  () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Перт, Австралия. В митрополию Перта входят епархии Брума, Банбери, Джералдтона. Кафедральным собором архиепархии Перта является собор Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. В Перте также находится прокафедральный собор святого Иоанна, который в настоящее время является музеем архиепархии.

История 
6 мая 1845 года Римский папа Григорий XVI выпустил бреве Universo dominico, которым учредил епархию Перта, выделив её из архиепархии Сиднея. В 1847 году епархия Перта была расширена за счёт упразднённого апостольского викариата Кинг-Джорджа.

12 марта 1867 года епархия Перта передала часть своей территории в пользу возведения нового территориального аббатства Нью-Норсии.

31 марта 1874 года епархия Перта вошла в митрополию Мельбурна.

10 мая 1887 года и 30 января 1898 года епархия Перта передала часть своей территории в пользу возведения апостольского викариата Кимберли в Восточной Австралии (сегодня — Брума) и епархии Джералдтона.

28 августа 1913 года епархия Перта была возведена в ранг архиепархии.

12 ноября 1954 года архиепархия Перта уступила свою территории новой епархии Банбери.

В 1982 году территория архиепархии Перта была расширена за счёт упразднённого территориального аббатства Нью-Норсии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Джон Бреди (9.05.1845 — 3.12.1871);
 епископ Мартин Гривер-и-Куни (22.07.1873 — 1.11.1886);
 епископ Мэтью Гибни (1.11.1886 — 14.05.1910);
 архиепископ Патрик Джозеф Клун (21.12.1910 — 24.05.1935);
 архиепископ Редмонд Гарретт Прендивилль (24.05.1935 — 28.06.1968);
 архиепископ  (18.10.1968 — 26.10.1983);
 архиепископ  (26.10.1983 — 10.02.1991);
 архиепископ  (23.07.1991 — 20.02.2012);
 архиепископ  (20.02.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Universo dominico/ Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, том V, Romae 1893, стр. 355

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Информация  

Католические епархии Австралии
Религия в Перте (Австралия)